Mallusjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mallusjärvi (sjö i Södra Savolax), 
 Mallusjärvi (sjö i Päijänne-Tavastland), 

Robotskapade Finlandförgreningar